Coleford est le nom de plusieurs lieux:

Coleford, bourg du Gloucestershire et chef-lieu du district de Forest of Dean.
Coleford, village et paroisse civile du Somerset situé dans le district de Mendip.
Coleford, petit hameau du Devon situé dans le district de Mid Devon.
Coleford, localité de la municipalité de Kwa-Sani en Afrique du Sud.

Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué en Afrique du Sud